Brodskim motorima se nazivaju motori koji se upotrebljavaju na brodovima, i to najčešće kao pogonski ili porivni strojevi.

 Brodostrojarstvo